Gérard Presgurvic (né en 1953), auteur-compositeur français ;
 Laura Presgurvic (née en 1985), chanteuse et comédienne française, fille du précédent.